|+ style="font-size: 85%;" |
|-
!colspan="3" bgcolor="#efefef"| Europees Formule 3-kampioenschap 2012
|-
| vorige: 1984 || volgende: 2013 ||
|-
!colspan="3" bgcolor="#efefef"| Kampioenschap
|-
| 1 ||  Daniel Juncadella || 252
|-
| 2 ||  Raffaele Marciello || 228,5
|-
| 3 ||  Felix Rosenqvist || 192
|}

Het Europees Formule 3-kampioenschap 2012 was het elfde Europees Formule 3-kampioenschap en het eerste sinds 1984. Het seizoen bestond uit 20 races, verdeeld over 10 ronden.

Teams en coureurs 
 Alle coureurs rijden met een Dallara-chassis, het typenummer staat vermeld.

Races 
 Op 15 maart 2012 werd de Europees F3-kalender van 2012 bekend, bestaande uit zeven Formule 3 Euroseries-raceweekenden, twee Britse Formule 3-evenementen en het raceweekend op de Norisring in beide kampioenschappen.

1 Daniel Juncadella werd gediskwalificeerd in de eerste race op de Norisring na botsingen met Pascal Wehrlein en Raffaele Marciello. Andere coureurs werden geen plaats vooruit gezet in de resultaten, waardoor er niemand officieel erkend werd als winnaar.

Kampioenschap
 De tweede race op de Norisring werd afgebroken voordat 75% van de vooraf geplande raceafstand werd verreden. In deze ronde zijn halve punten uitgereikt.
{|
|valign="top"|

Autosport in 2012
2012